Niemcy:
 Althütte – dzielnica Waldmünchen
 Althütte – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr